Солёное () — посёлок в Покровском районе Донецкой области Украины. Расположено на реке Солёная.

Население по переписи 2001 года составляло 155 человек. Почтовый индекс — 85360. Телефонный код — 623. Код КОАТУУ — 1422784504.

Местный совет 
85360, Донецкая обл., Покровский р-н, с. Песчаное, ул. Центральная, 5, тел.: 5-38-2-48

Ссылки 
 Солёное на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Донецкой области

Населённые пункты Покровского района (Донецкая область)